Kandrše je ime več naselij v Sloveniji:

 Kandrše, Litija
 Kandrše, Zagorje ob Savi

naselja v Sloveniji